FLF har flere betydninger:
 Fédération Luxembourgoise de Football – Luxembourgs nationale fodboldforbund.
 Fængselslærerforeningen – forening for lærere, der underviser i Kriminalforsorgens institutioner.